Juice receiver – aggregatore opensource per i podcast
 Juice – film del 1992 di Ernest R. Dickerson
 Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) – missione spaziale dell'ESA
 Juice – gruppo musicale danese
 Juice – singolo di Lizzo del 2019
Juice  – singolo di Qveen Herby del 2021